Mühlthal ist der Name folgender Orte:

in Bayern:
 Mühlthal (Bogen), Ortsteil der Stadt Bogen, Landkreis Straubing-Bogen
 Mühlthal (Dietfurt an der Altmühl), Ortsteil der Stadt Dietfurt an der Altmühl, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz
 Mühlthal (Edling), Ortsteil der Gemeinde Edling, Landkreis Rosenheim
 Mühlthal (Falkenstein), Ortsteil des Marktes Falkenstein, Landkreis Cham
 Mühlthal (Glonn), Ortsteil des Marktes Glonn, Landkreis Ebersberg
 Mühlthal (Gmund am Tegernsee), Ortsteil der Gemeinde Gmund am Tegernsee, Landkreis Miesbach
 Mühlthal (Hitzhofen), Ortsteil der Gemeinde Hitzhofen, Landkreis Eichstätt
 Mühlthal (Nußdorf), Ortsteil der Gemeinde Nußdorf, Landkreis Traunstein
 Mühlthal (Nußdorf am Inn), Ortsteil der Gemeinde Nußdorf am Inn, Landkreis Rosenheim
 Mühlthal (Prien am Chiemsee), Ortsteil des Marktes Prien am Chiemsee, Landkreis Rosenheim
 Mühlthal (Prutting), Ortsteil der Gemeinde Prutting, Landkreis Rosenheim
 Mühlthal (Samerberg), Ortsteil der Gemeinde Samerberg, Landkreis Rosenheim
 Mühlthal (Soyen), Ortsteil der Gemeinde Soyen, Landkreis Rosenheim
 Mühlthal (Starnberg), Ortsteil der Stadt Starnberg, Landkreis Starnberg
 Mühlthal (Straßlach-Dingharting), Ortsteil der Gemeinde Straßlach-Dingharting, Landkreis München
 Mühlthal (Taching am See), Ortsteil der Gemeinde Taching am See, Landkreis Traunstein
 Mühlthal (Unterneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Unterneukirchen, Landkreis Altötting
 Mühlthal (Valley), Ortsteil der Gemeinde Valley, Landkreis Miesbach

in Österreich:
 Mühlthal (Leoben), Ortsteil der Stadt Leoben, Bundesland Steiermark

Siehe auch:
 Mühltal (Begriffsklärung)
 Mühlenthal 
 Mühlethal
 Mühlental (Begriffsklärung) 
 Mühlthaler 
 Obermühlthal
 Untermühlthal